Les élections régionales de 2009 en Belgique ont eu lieu le .

 étaient à pourvoir dans les  régionaux et/ou communautaires :
  au parlement flamand
  au parlement wallon (siègent aussi à la Communauté française)
  au parlement bruxellois, dont :
 72 au collège francophone (ils élisent 19 parmi eux qui siègent aussi à la Communauté française)
 17 au collège néerlandophone
  au Parlement de la Communauté germanophone de Belgique

Parlement flamand

Parlement wallon

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Parlement de la Communauté germanophone

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Parlement flamand
 Parlement wallon
 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
 Parlement de la Communauté germanophone de Belgique
 Élections européennes de 2009 en Belgique

Lien externe 
Résultats des élections belges de 2009

Belgique
Élection régionale en Belgique
2009 en Belgique
Politique en juin 2009